Älijew bzw. Älijewa (weibliche Formen) ist der Familienname folgender Personen:
 Rachat Älijew, kasachischer Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 Əliyev (aserbaidschanische Entsprechung)
 Aliew (bulgarische Entsprechung)
 Alijew (russische Entsprechung)
 Aliyev (usbekische Entsprechung)